Минулорічні чемпіонки Аранча Рус та Тамара Зіданшек вирішили цього року не брати участі.

Титул виграли Ерін Рутліфф та Кімберлі Ціммерманн, здолавши в фіналі пару  Натела Дзаламідзе / Камілла Рахімова з рахунком 7–6(7–5), 4–6, [10–4].

Сіяні пари

Сітка

Посилання
Основна сітка 

Internazionali Femminili di Palermo - Doubles
2021 Doubles